Succession kan syfta på:

Inom juridik 
 Successionsordningen – Sveriges äldsta nu gällande grundlag, som reglerar tronföljden till den svenska tronen
 Successionsordningen för USA:s president – Presidential Succession Act, USA:s motsvarighet till den svenska successionsordningen
 Singularsuccession – en term som betecknar att en eller flera enskilda rättigheter eller förpliktelser överförs från en person till en eller flera andra personer
 Universalsuccession – en term som betecknar att en persons hela förmögenhet med alla dithörande rättigheter och förpliktelser överförs till en eller flera andra personer
  Successionsrätt – en ordning, enligt vilken personer är tänkta att efterträda varandra

Inom ekologi 
 Ekologisk succession – en långsam förändring inom ett ekosystem vilket leder till att ett nytt växt- och djursamhälle uppkommer. Man skiljer på två typer av ekologisk succession:
 Primärsuccession – när områden tidigare helt utan livsformer för första gången invaderas av levande organismer, och det uppstår en biotop
 Sekundärsuccession – när befintliga biotoper åter blir livskraftiga efter en tids störning, till exempel efter en skogsbrand

Inom kultur 
 Succession (musikalbum) – av Maria Andersson från 2016
 Succession (TV-serie) – amerikansk HBO-serie från 2018

Se även
 Apostolisk succession – ett teologiskt begrepp
 Successionskrisen i Sista dagars heliga-rörelsen –  en kris inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga efter Joseph Smiths död